Citrongräs kan avse:

 Citrongrässläktet:– ett släkte av gräs
 Västindiskt citrongräs – en flerårig växt Cymbopogon citratus som används mycket inom asiatisk matlagning
 Ostindiskt citrongräs – en gräsart, se Cymbopogon flexuosus
 Ceyloncitronella – en gräsart, se Cymbopogon nardus